

Astronomia
 33747 Clingan – asteroide della fascia principale

Persone
 Sammy Clingan – calciatore britannico